Platanthéra cristáta — вид однодольных цветковых растений, входящий в род  семейства .

Распространена на юго-востоке Северной Америки.

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение, обычно 20—60 см, иногда достигающее 90 см в высоту. Стебель полый, зелёный, голый. Листья в числе 2—4, до 20 см длиной и 1—3 см шириной, линейно-ланцетной или узко-продолговатой формы, верхние редуцированы до заострённых узколанцетовидных прицветников.

Соцветие — густой колос 2—15 см длиной. Цветки ярко-оранжевые, приметные, декоративные. Боковые чашелистики расходящиеся. Лепестки обратнояйцевидной или продолговато-эллиптической формы, с бахромчатым концом. Губа оттопыренная, яйцевидная до продолговато-яйцевидной, шпорец цилиндрический.

Диплоидный набор хромосом — 2n = 42.

Таксономия и систематика 
Впервые вид был описан в книге Flora boreali-americana французского ботаника и путешественника Андре Мишо, опубликованной в марте 1803 года. В род Любка переведён Джоном Линдли в сентябре 1835 года. Тип собран в «лесах Каролины».

Видовой эпитет cristata означает «гребненосная».

В 1992 году популяции любки на Лонг-Айленде с бледными цветками были выделены в отдельный вид Platanthera pallida.

Синонимы

Распространение 

Platanthera cristata распространена на юго-востоке Северной Америки, произрастает на влажных песчаных и оторфованных лугах, болотах, нередко со сфагнумом. На запад ареал заходит в Техас, Арканзас и Луизиану, севернее — в Кентукки и Теннесси. В Пенсильвании вид, вероятно, исчез (ранее отмечался на востоке штата, в соседних округах Монтгомери и Честер). Северная граница ареала — Нью-Йорк и Нью-Гэмпшир.

Примечания

Литература 
 

Любка
Флора Северной Америки
Декоративные садовые растения
Эндемики США
Растения, впервые описанные в книге Flora Boreali-Americana Мишо